

Astronomia 
 Evans – cratere lunare
 3032 Evans – asteroide della fascia principale

Economia 
 Evans  – azienda statunitense specializzata nella produzione di pelli per batterie
 Evans Cycles – catena di negozi di biciclette britannica

Geografia 
Francia
 Évans – comune del Giura
 Stati Uniti d'America
 Evans – città della Contea di Weld, Colorado
 Evans – census-designated place della Contea di Columbia, Georgia
 Evans – città della Contea di Erie, New York

Persone